Kommoenarka (Russisch: Коммунарка) is een station van de geplande Kommoenarka-radius van de Moskouse metro. In februari 2016 kondigde de burgemeester van Moskou aan dat hij lijn 1 vanaf Salarjevo wil doortrekken naar Kommoenarka. 

Metrostation in Moskou